Paterculus ist der Name folgender Personen:
 Gaius Sulpicius Paterculus, römischer Konsul 258 v. Chr.
 Gaius Velleius Paterculus (Suffektkonsul 60), römischer Suffektkonsul 60
 Lucius Velleius Paterculus, römischer Suffektkonsul 61
 Publius Septimius Paterculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Velleius Paterculus, römischer Historiker